Båthustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Båthustjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Båthustjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Båthustjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Båthustjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Båthustjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721026-168913), sjö i Norsjö kommun,  (12,7 ha)
Båthustjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721306-164915), sjö i Norsjö kommun, 
Båthustjärnarna, sjö i Älvsbyns kommun, 
Båthustjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,85 ha)
Båthustjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn